

Persone
 Anna Carlucci (1961) – autrice televisiva e regista italiana, sorella di Gabriella e Milly
 Clito Carlucci (1810-1879) – medico italiano
 Frank Carlucci (1930-2018) – politico statunitense
 Gabriella Carlucci (1959) – conduttrice televisiva e politica italiana
 Gaetano Carlucci (1834-1900) – presbitero, teologo e missionario italiano
 Giuseppe Carlucci (1710 ca.–1790 ca.) – accademico, professore universitario e religioso italiano
 Milly Carlucci (1954) – conduttrice televisiva e attrice italiana

Altro
 Carlucci – cognome italiano